Casa de muñecas puede referirse a:

 Casa de muñecas, el juguete consistente en una casa en miniatura.
 Casa de muñecas (1879), una obra dramática de Henrik Ibsen.
 Casa de muñecas (1943), película argentina dirigida por Ernesto Arancibia.
 La casa de muñecas, segunda novela gráfica de la colección de cómics de The Sandman, creada por Neil Gaiman.